Donkey — второй студийный альбом бразильской группы Cansei de Ser Sexy, выпущен в 2008 году. Песня «Jager Yoga» есть в игре FIFA 09, а «Rat Is Dead (Rage)» появилась в игре Midnight Club: Los Angeles.

Список композиций 
 «Jager Yoga» (Adriano Cintra/Ana Rezende/Carolina Parra/Luiza Sá/Lovefoxxx) — 3:49
 «Rat Is Dead (Rage)» (Adriano Cintra) — 3:19
 «Let’s Reggae All Night» (Adriano Cintra/Lovefoxxx) — 3:54
 «Give Up» (Adriano Cintra/Luiza Sá) — 3:21
 «Left Behind» (Adriano Cintra) — 3:31
 «Beautiful Song» (Adriano Cintra/Lovefoxxx) — 3:28
 «How I Became Paranoid» (Adriano Cintra) — 3:26
 «Move» (Adriano Cintra/Luiza Sá/Lovefoxxx) — 3:53
 «I Fly» (Adriano Cintra) — 3:17
 «Believe Achieve» (Adriano Cintra/Lovefoxxx) — 3:36
 «Air Painter» (Adriano Cintra/Lovefoxxx) — 3:48
iTunes bonus track (US) / pre-order only track (UK)
 «Hit and Run»

Bonus Disc ^^
 «Hit and Run»
 «Blackwing» (Adriano Cintra) ^
 «I Fly» (demo) ^

Другие записанные треки
 «You And Yourself»
 «Dallas 141» (Adriano Cintra)
 «Cannonball» (Kim Deal) ^
 «Buenos Aires»

^ B-sides сингла «Left Behind».

^^ Ограниченный бонус диск для предзаказчиков.

Чарты 
Альбом Donkey дебютировал на 37 месте в Irish Albums Chart на 32 в UK Albums Chart, на 22 месте финского чарта, на 54 месте французского чарта и на 189 месте в Billboard 200.

Участники записи 
 Lovefoxxx — вокал
 Луиза Са — гитара, ударные, клавишные
 Ана Резенде — гитара, клавишные, губная гармоника
 Каролина Парра — гитара, ударные
 Адриано Синтра — гитара, бас-гитара, вокал, продюсер
 Джон Харпер — ударные

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 Альбом на amazon.de
 Donkey sampler
 Nova música do Cansei de Ser Sexy poderá ser baixada de graça
 Exclusivo: o G1 ouviu uma prévia do novo álbum do Cansei de Ser Sexy

Альбомы электронной музыки
Музыка Бразилии